Abecassis bzw. Abécassis ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Abécassis (* 1933), französischer Philosoph 
 Éliette Abécassis (* 1969), französische Schriftstellerin
 Eryck Abecassis (* 1956), französischer Komponist
 George Abecassis (1913–1991), britischer Autorennfahrer
 Snu Abecassis (1940–1980), dänische Publizistin in Portugal
 Yaël Abecassis (* 1967), israelische Schauspielerin

Siehe auch:
 Abecasis